Beiträge zur Völkerkunde steht für folgende Publikationsreihen:

Baessler-Archiv. Beiträge zur Völkerkunde
Münchner Beiträge zur Völkerkunde. Jahrbuch des Staatlichen Museums für Völkerkunde München, siehe Museum Fünf Kontinente